Александр Фёдорович Жульев (10 февраля 1919 года, село Михайловка — 7 февраля 2000 год) — машинист экскаватора строительного управления «Спецстрой» № 3 треста «Оренбургспецстрой» Министерства строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР, Оренбургская область. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в 1919 году в крестьянской семье в селе Михайловка (сегодня — Хайбуллинский район Башкирии). Окончил начальную школу в родном селе, потом обучался на курсах механизации. Трудился трактористом в местном колхозе.

В мае 1939 года призван на срочную службу в Красную Армию. Участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал радиотелеграфистом взвода Управления 1-го дивизиона артиллерийской бригады при обороне Смоленска, Москвы, на Курской битве. Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу. Войну окончил в Берлине.

После демобилизации в 1946 году трудился тестомесом на хлебозаводе в Новотроицке, потом — машинистом экскаватора Строительного управления «Спецстрой» № 3 треста «Оренбургспецстрой». Работал при строительстве различных объектов в Магнитогорске, Орске и Новотроицке. Строил мартеновские печи и коксовые батареи прокатного стана 950/800 Орско-Халиловского металлургического комбината.

Внёс несколько рационализаторских предложений, в результате чего значительно возросла производительность труда. Ежедневно перевыполнял производственный план на 150—180 %. Досрочно выполнил личные социалистические обязательства и плановые производственные задания Восьмой пятилетки (1966—1970) за четыре года. Указом Президиума Верховного Совета СССР (неопубликованным) от 5 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по строительству и вводу в действие производственных мощностей, жилых домов и объектов культурно-бытового назначения» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

После выхода на пенсию проживал в Оренбургской области.

Скончался в 2000 году.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (05.04.1971)
 Орден Ленина — дважды (11.08.1966; 05.04.1971)
 Орден Отечественной войны 2 степени (11.03.1985)
 Орден Красной Звезды (19.05.1945)
 Медаль «За отвагу» (12.09.1943)
 Медаль «За трудовое отличие» (20.03.1959)
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За освобождение Варшавы»

Примечания

Литература 
 Россовский В. П.,  Жульев Александр Фёдорович , Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 

  «Новотройчанам о новотройчанах» — Жульев Александр Фёдорович